Eels with Strings: Live at Town Hall är en DVD av rockgruppen Eels från USA. Dvd:n innehåller en lite annorlunda låtlista. Släpptes 21 februari 2006. Inspelad 30 juni 2005.

Låtlista 
Blinking lights (for me)
Bride of theme from blinking lights
Bus stop boxer
Dirty girl
Trouble with dreams
The only thing i care about
My beloved monster
Pretty ballerina
It's a motherfucker
Flyswatter
Novocaine for the soul
Girl from the north country
Railroad man
I like birds
If you see natalie
Poor side of town
Spunky
I'm going to stop pretending that i didn't break your heart
Suicide life
Losing streak
Hey man (now you're really living)
Things the grandchildren should know

Eels